Чочишви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Чочишвили, Рамаз Шотаевич (род. 1975) — грузинский дзюдоист.
 Чочишвили, Шота Самсонович (1950—2009) — советский грузинский дзюдоист.